Рабасте́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 34 км на північний схід від Тулузи, 36 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 2869 осіб у працездатному віці (15-64 років) 2136 були активні, 733 — неактивні (показник активності 74,5%, у 1999 році було 69,3%). З 2136 активних працювало 1927 осіб (1020 чоловіків та 907 жінок), безробітних було 209 (93 чоловіки та 116 жінок). Серед 733 неактивних 203 особи були учнями чи студентами, 299 — пенсіонерами, 231 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5314,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Рабастенс на сайті французького Національного інституту географії 
 Сайт мерії муніципалітету Рабастенс
 [ Розташування муніципалітету Рабастенс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн